|-
| 173901 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173902 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173903 - ||  || 26 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173904 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173905 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173906 - ||  || 25 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173907 - ||  || 10 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 173908 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173909 - ||  || 10 noiembrie 2001 ||  || , 
|-
| 173910 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173911 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173912 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173913 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173914 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173915 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173916 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173917 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173918 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173919 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173920 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173921 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173922 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173923 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173924 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173925 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173926 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173927 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173928 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173929 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173930 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173931 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173932 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173933 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173934 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173935 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173936 Yuribo ||  || 17 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 173937 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173938 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173939 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173940 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173941 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173942 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173943 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173944 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173945 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173946 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173947 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173948 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173949 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173950 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173951 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173952 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173953 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173954 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173955 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173956 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173957 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173958 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173959 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173960 - ||  || 7 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173961 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173962 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173963 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173964 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173965 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173966 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173967 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173968 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173969 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173970 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173971 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173972 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173973 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173974 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173975 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173976 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173977 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173978 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173979 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173980 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173981 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173982 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173983 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173984 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173985 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173986 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173987 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173988 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173989 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173990 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173991 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173992 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173993 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173994 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173995 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173996 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173997 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173998 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173999 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174000 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-